Greiner:
 , ,  (1796, Lichtentanne1882, Jelschau (, , ))
 Walter Greiner (* 1935), un fizician german

Vezi și 
 die Greiner Holding  (f. 1868, Nürtingen, ), o grup de companii din Austria

Nume de familie germane